Il singolare del torneo di tennis Hossegor Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Tulasne che ha battuto in finale Bruno Orešar 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (semifinali)
 Bruno Orešar (finale)
 Fernando Luna (primo turno)
 Jérôme Potier (quarti di finale)

 Andres Võsand (semifinali)
 Thierry Tulasne (Campione)
 Michael Tauson (secondo turno)
 Barry Moir (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hossegor Challenger 1989